Abraham Lincoln Brigade, conjunt de voluntaris dels Estats Units que lluitaren a la Guerra Civil espanyola
 Front d'Alliberament de Bretanya (del seu nom en francès Armée de Libération de la Bretagne), grup armat independentista històric de Bretanya
 Autoritat administrativa independent (del seu nom en anglès Arm's Length Body), organisme estatal amb una certa independència del poder executiu
 Sistema antibloqueig de rodes (del seu nom en anglès Anti-Lock Braking), dispositiu que evita el bloqueig dels pneumàtics en el procés de frenat d'un vehicle
 Acadèmi de Sa Llengo Baléà, entitat gonellista creada el desembre del 1992
 ALB també és l'abreviatura de la seroalbúmina, proteina del plasma de la sang
 ALB també fou el codi UCI de l'Alpha Baltic-Maratoni.lv, equip ciclista històric de Letònia
 ALB també fou el codi UCI de l'Dynatek-Latvia, equip ciclista històric de Letònia
 ALB també fou el codi UCI de l'Alessio, equip ciclista històric d'Itàlia
 ALB també és el codi ISO 3166-1 de l'ONU per a Albània, estat d'Europa
 ALB també és el codi del COI per a Albània
 ALB també és el codi de la FIFA per a Albània
 alb també és el codi ISO 639-2 de l'albanès, llengua parlada a Albània
 Alb. també és l'abreviació d'autor de Johannes Baptista von Albertini, botànic nascut a Alemanya